Андреа Джегер і Мері-Лу П'ятек виграли титул, перемігши у фіналі пару Розмарі Касалс і Венді Тернбулл з рахунком 7–5, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 1983 Avon Cup Doubles Draw 

Парний розряд